Monte-Carlo Masters 2018 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden 15. - 22. april 2018. Det er den 112. udgave af Monte-Carlo Masters og sæsonens tredje turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2018.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Monte-Carlo Masters 2018 andrager € 4.872.105, hvilket er en stigning på 14 % i forhold til året før.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 56 spillere. Feltet bestod af 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering seks uger før turneringens start, fire spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste syv spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. Efter igangsættelsen af kvalifikationen meldte tre af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud, hvilket gav plads til tre lucky losers.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, hvoraf de 22 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste to par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Monte-Carlo Masters

Noter 

2018
ATP World Tour 2018